Пенджа́б (; , Панджаб; ; , «Пятиречье») — северо-восточная провинция Пакистана, образованная в результате разделения Британской Индии в 1947 году на Индию и Пакистан.

Граничит с территорией Азад-Кашмир (на севере), индийскими штатами Пенджаб и Раджастхан (на востоке), пакистанскими провинциями Синд (на юге), Белуджистан (на юго-западе), Хайбер-Пахтунхва (на западе) и столичной территорией Исламабад (на севере). В административном отношении делится на 36 округов.

4 января 2011 года в Исламабаде был убит губернатор провинции Пенджаб — Салман Тасир. Его застрелили собственные телохранители.

География и климат 

Пенджаб имеет территорию 205 344 км² и занимает второе место по площади после Белуджистана. Провинция расположена в северо-западной части Индостанской плиты. Представляет собой плодородный регион вдоль долины Инда и его притоков, соединяемых сетью оросительных каналов. На границе с Индией расположен пустынный и засушливый регион, примыкающий к пустыне Тар. На крайнем севере Пенджаба начинаются предгорья Гималаев.
Административный центр и крупнейший город провинции — Лахор.

Для большей территории Пенджаба характерна прохладная зима, зачастую сопровождаемая дождями. С середины февраля начинается повышение температуры, а с середины апреля начинается летняя жара. Самые жаркие месяцы, июнь и июль, когда температура достигает 45 — 50 °C. В августе невыносимую жару сменяет сезон дождей, принося облегчение, однако температура начинает опускаться лишь с октября.

Население 
Население провинции по итогам переписи 2017 оценивается в 110 012 442 жителей, что составляет 52,95 % от всего населения страны. Наиболее распространённым языком является пенджабский, который здесь пользуется письменностью шахмукхи, основанной на арабском письме. Кроме пенджабцев, в провинции проживают некоторые другие этнические группы.

По данным переписи 1998 года, 75,23 % населения говорили на пенджаби, 17,36 % на сараики, 4,51 % на урду, 1,16 % на пушту, 0,66 % на белуджском, 0,13 % на синдхи и 0,95 % на других языках. 97,21 % населения Пенджаба — мусульмане, преимущественно сунниты, имеется также и шиитское меньшинство. Уровень грамотности на 2008 год составляет 79,7 %.

Динамика численности населения

По данным переписи 2017

История 
В 2022 году парламент Пакистана принял решение о создании на территории Южного Пенджаба новой провинции Сарайкистан, в которую войдёт 52 % территории провинции и 32 % населения.

Административное деление 

Штат Пенджаб делится на 36 округов.

Экономика 
Доля провинции в ВВП Пакистана составляла 54,7 % в 2000 году и 59 % в 2010. С 1972 года, экономика провинции возросла в 4 раза, что значительно выше, чем в среднем по стране.

Несмотря на отсутствие береговой линии, Пенджаб — наиболее промышленно развитая провинция Пакистана. На 2003 год, здесь производилось 90 % бумаги, 71 % удобрений, 69 % сахара и 40 % цемента страны. Хорошо развита лёгкая промышленность, представленная здесь производством текстиля и пищевой промышленностью.

Развиты также сельское хозяйство и сервис. Система оросительных каналов делает Пенджаб важным сельскохозяйственным районом. В провинции производится 76 % всего зерна Пакистана.

Достопримечательности 
Среди достопримечательностей Пенджаба стоит отметить такие известные объекты, как Сады Шалимара, форт Сангхни, Лахорская крепость и мечеть Бадшахи. На территории провинции находятся развалины древних городов Таксила и Хараппа.

Также в пакистанском Пенджабе находится 320 святынь.

Примечания 

 

 
Провинции Пакистана